Homelands – album di Ellis Beggs & Howard del 1988 
Origini (Homelands) – set di espansione di Magic: l'Adunanza